Национален отбор по волейбол на Естония може да се отнася към:
 Мъжки национален отбор по волейбол на Естония
 Женски национален отбор по волейбол на Естония